Burchardt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1971-), pâtissière, auteure et juge de télévision allemande ;
  (1954-), joueuse d'échecs allemande ;
  (1902-1958), économiste germano-britannique ;
  (1939-), historien allemand ;
  (1962-), économiste et scientifique social allemand ;
  (1857-1909), chercheur et photographe allemand ;
  (1853-1892), agent administratif allemand ;
  (1831-1897), médecin allemand ;
  (1885-1914), égyptologue allemand ;
  (1945-), rédacteur en chef allemand de la radio Deutschlandfunk ;
  (1971-), homme politique allemand ;
 Regina Burchardt (1983-), ancienne joueuse allemande de volley-ball ;
 Ulla Burchardt (1954-), femme politique allemande.

Patronyme allemand